Fred Barker (crimineel), een Amerikaans crimineel en mede-oprichter van de Barker-Karpis bende
Fred Baker (dj), een Vlaamse dj
Fred Baker (gitarist), een Britse gitarist en basgitarist
Fred Baker (scenarist), een Brits scenarist, die meewerkte aan De wondersloffen van Sjakie